Слободан Стојановић (Београд, 2. јул 1924 — Београд, 24. март 1997) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || Живот је наш  || Веса
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Мува Кратки филм || /
|-
| 1957. || Потражи Ванду Кос  || Лекар
|-
| 1958. || Госпођа министарка   || Фотограф
|-
| 1959. || Осма врата  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Друг председник центарфор  || Одборник
|-
| 1960. || Заједнички стан  || Зидар 2
|-
| 1962. || Шеки снима, пази се  || /
|-
| 1962. || Прва љубав ТВ филм || /
|-
| 1962 1963. || Музеј воштаних фигура ТВ серија || /
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни!  || Други сељак (као С. Стојановић)
|-
| 1965. || Лицем у наличје ТВ серија || /
|-
| 1967. || Златна праћка  || /
|-
| 1967. || Дежурна улица ТВ серија || Новинар
|-
| 1968. || Спавајте мирно ТВ серија || /
|-
| 1968. || Сачулатац ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Десет заповести ТВ серија || Комшија
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || Матичар
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || /
|-
| 1974. || Отписани  ТВ серија || 
|-
| 1974. || Црна листа  ТВ филм || /
|-
| 1975. || Живот је леп ТВ серија || Гост на пријему
|-
| 1976. || Повратак отписаних   || Шеф железничке станице
|-
| 1978. || Повратак отписаних  ТВ серија || Шеф железничке станице
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 1997.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда